

Geografia

Canada 
 L'Isle-aux-Allumettes – comune nella regione di Outaouais (Québec)
 L'Isle-aux-Coudres – comune nella regione di Capitale-Nationale (Québec)
 L'Isle-Verte – comune nella regione del Bas-Saint-Laurent (Québec)

Francia 
 L'Isle-Adam – comune nel dipartimento della Val-d'Oise (Île-de-France)
 L'Isle-Arné – comune nel dipartimento del Gers (Occitania)
 L'Isle-Bouzon – comune nel dipartimento del Gers (Occitania)
 L'Isle-d'Abeau – comune nel dipartimento dell'Isère (Alvernia-Rodano-Alpi)
 L'Isle-de-Noé – comune nel dipartimento del Gers (Occitania)
 L'Isle-d'Espagnac – comune nel dipartimento della Charente (Nuova Aquitania)
 L'Isle-en-Dodon – comune nel dipartimento dell'Alta Garonna (Occitania)
 L'Isle-en-Rigault – comune nel dipartimento della Mosa (Grand Est)
 L'Isle-Jourdain – comune nel dipartimento della Vienne (Nuova Aquitania)
 L'Isle-Jourdain – comune nel dipartimento del Gers (Occitania)
 L’Isle-Saint-Geniès – antico nome di Martigues, comune nel dipartimento delle Bocche del Rodano (Provenza-Alpi-Costa Azzurra)
 L'Isle-sur-la-Sorgue – comune nel dipartimento della Vaucluse (Provenza-Alpi-Costa Azzurra)
 L'Isle-sur-le-Doubs – comune nel dipartimento del Doubs (Borgogna-Franca Contea)
 L'Isle-sur-Serein – comune nel dipartimento della Yonne (Borgogna-Franca Contea)

Svizzera 
 L'Isle – comune nel distretto di Morges (Canton Vaud)

Persone 
Alano di Lilla o Alan de l'Isle (1125 circa-1202) – teologo e filosofo francese
 Jean de Villiers de L'Isle-Adam (...-1437) – militare francese
 Philippe de Villiers de L'Isle-Adam (1464-1534) – religioso e militare francese
Guillaume Delisle o Guillaume de l'Isle (1675-1726) – cartografo e geografo francese
 Jean-Baptiste Romé de L'Isle (1736-1790) – mineralogista francese
 Auguste de Villiers de L'Isle-Adam (1838-1889) – scrittore e commediografo francese

Storia 
 Signoria di L'Isle-Jourdain – signoria e contea francese (XI-XV secolo)

Pagine correlate 
Isle (disambigua) – pagina di disambiguazione
Lisle – pagina di disambiguazione
L'Isle-Jourdain – pagina di disambiguazione